Переко́пська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Перекопська вулиця — вулиця у Євпаторії
 Перекопська вулиця — зникла вулиця Києва
 Перекопська вулиця — вулиця у Кременчуці
 Перекопська вулиця — вулиця у Львові
 Перекопська вулиця — вулиця у Новограді-Волинському
 Перекопська вулиця — вулиця у Сумах
 Перекопська вулиця — вулиця у Херсоні

Див. також 
 Перекопський провулок

Вулиці